Mill Island kan syfta på:
 Mill Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Mill Island, Nunavut, ö i Kanada